Жак Рубо (, 5 декабря 1932 года, Калюир-е-Кюир (Рона) — французский  и . Автор многочисленных стихов, романов, эссе, пьес, профессор математики. Член литературной организации УЛИПО.

Произведения Рубо отмечены в числе прочего Большой национальной премией поэзии (1990) и Большой литературной премией имени Поля Морана Французской академии (2008).

Литература и математика: УЛИПО

Роль математики 
Жак Рубо с детства увлекался числами и математикой. Числа для него были наделены символическим значением, Рубо связывает их с событиями личной жизни. В целом понимание литературных произведений Рубо возможно лишь с учётом математической компоненты его текстов.

Жак Рубо остаётся математиком не только в жанре романа, но и в поэзии, поскольку и здесь ритм, рифма, стихотворная форма связаны с определёнными числами и последовательностями чисел, особой комбинаторикой звуков, букв, слов, размеров. Основоположниками математического подхода в поэзии Рубо считает, в частности, трубадуров, которые ввели много новых стихотворных размеров. Любимая поэтическая форма Рубо — сонет.

УЛИПО 
Увлечение Рубо числами заметно во многих его произведениях. После появления поэтического сборника Рубо «ε, poésie» (ε является математическим знаком «любое малое положительное число») на него обратили внимание члены УЛИПО. УЛИПО — литературная группировка, объединяющая писателей и учёных (прежде всего математиков), которых интересует игровая комбинаторика как метод создания литературных текстов (см. Комбинаторная литература). Эта творческая комбинаторика должно опираться на математические закономерности. Члены УЛИПО придумывали так называемые «contraintes» (формальные ограничения), которые могли не столько ограничивать литературное творчество, сколько открывать новые его возможности.

Рубо принадлежит авторство многих «contraintes», например «Baobab» (баобаб) или «Haiku oulipien géneralisé» (общее хайку УЛИПО). С помощью таких формальных ограничений писатели УЛИПО пытались устранить из процесса литературного творчества случайность и непредсказуемость. Одним из примеров формального ограничения у Рубо является роман «Последний потерянный мяч», структура которого опирается на числа, которые все время повторяются в тексте.

Рубо был одним из основателей журнала «„Change“». В 1971 году вместе с Октавио Пасом и другими поэтами он принял участие в написании первого европейского многоязычного поэтического текста в жанре ренга. Рубо также занимался художественным переводом, переводя американскую и японскую поэзию, а также прозу Льюиса Кэрролла.

Произведения 
 «Poésies juvéniles» (janvier 1942-novembre 1944), Montpellier, Éd. C. G. C., 1944
 «Voyage du soir», Poésie 52, Collection Pierre Seghers numéro 161, Paris, 1952, 38 pages.
 «Morphismes rationnels et algébriques dans les types d’A-algèbres discrètes à une dimension», thèse, Université de Rennes, 1967, Publications de l’Institut de Statistique de l’université de Paris, vol. XVII, numéro 4, 1968, p.1-77
 «∈», Gallimard, Paris, 1967.
 «Petit traité invitant à la découverte de l’art subtil du go» (avec Pierre Lusson et Georges Perec), Bourgois, Paris, 1969.
 «Mono no aware (le sentiment des choses)», Gallimard, Paris, 1970.
 «Trente et un au cube», Gallimard, Paris, 1973.
 «Autobiographie, chapitre dix, poèmes avec des moments de repos en prose», Gallimard, Paris, 1977.
 «Graal théâtre: Gauvain et le chevalier vert, Lancelot du Lac, Perceval le Gallois, L’enlèvement de Guenièvre», avec Florence Delay, Gallimard, Paris, 1977. De ce futur cycle de dix pièces, ils publient celles qui seront les III, IV, V et VI de la décalogie.
 «Graal fiction», Gallimard, Paris, 1978.
 «La Vieillesse d’Alexandre, essai sur quelques états récents du vers français», F. Maspero, Paris, 1978 (rééd. éditions Ivrea, 2000)
 «Io et le loup, dix-sept plus un plus plus un haïku en ouliporime», Oulipo, Paris, 1981.
 «Dors», Gallimard, Paris, 1981.
 «Les animaux de tout le monde», Ramsay, Paris, 1983
 «Graal théâtre: Joseph d’Arimathie, Merlin l’enchanteur», avec Florence Delay, Gallimard, Paris, 1981. Ce sont les pièces I et II de la décalogie.it, vers l’alexandrin de longueur variable", Oulipo, Paris, 1984.
 «La Belle Gracia», Ramsay, Paris, 1985 (rééd. Seuil, coll. «Points») (Tome 1 de la série des «Gracia» (3 volumes publiés sur 6 prévus))
 «Jacques Roubaud», par Robert Davreu, Seghers, Paris, 1985.
 «La Fleur inverse, essai sur l’art formel des troubadours», Ramsay, Paris, 1986.
 «Quelque chose noir», recueil de poèmes, Gallimard, Paris, 1986.
 «L’Enlèvement d’Hortense», Ramsay, Paris, 1987 (rééd. Seuil, coll. «Points») (Tome 2 de la série des «Gracia» (3 volumes publiés sur 6 prévus))
 «Le Grand Incendie de Londres, récit avec incises et bifurcations», Seuil, Paris, 1989 (Branche 1 du «'Projet»')
 «L’Hexaméron» (avec Michel Chaillou, Michel Deguy, Florence Delay, Natacha Michel et Denis Roche), Le seuil, " Fiction & Cie ", 1990.
 «La Forme du sonnet français de Marot à Malherbe. Recherche de seconde rhétorique», thèse de doctorat d'État, Université de Paris IV-Sorbonne, 1990.
 «La Princesse Hoppy ou le conte du Labrador», Hatier (coll. «Fées et gestes»), Paris, 1990 (rééd. Absalon, Nancy, 2008)
 «L’Exil d’Hortense», Seghers (coll. «Mots»), Paris, 1990 (rééd. Seuil, coll. «Points») (Tome 3 de la série des «Gracia» (3 volumes publiés sur 6 prévus))
 «La pluralité des mondes de Lewis», Gallimard, Paris, 1991.
 «Les animaux de personne», Seghers, Paris, 1991; Seghers Jeunesse, 2004.
 «L’invention du fils de Leoprepes, poésie et mémoire по проблемам», Ed. Circé, Saulxures, 1993.
 «N-ines, autrement dit quenines, encore», Oulipo (coll. «La bibliothèque oulipienne»), Paris, 1993.
 «La boucle», Seuil, Paris, 1993. (Branche 2 du «'Projet»')
 "Mathématique: ", Seuil, Paris, 1997. (Branche 3, отеле première partie, du «'Projet»')
 «Poésie, etcetera, ménage», Stock, Paris, 1995.
 «La fenêtre veuve, prose orale», Théâtre Typographique, Курбевуа, 1996.
 «Trois ruminations», Oulipo, Paris, 1996.
 «Quel avenir pour la mémoire по проблемам ?», Gallimard (coll. «Découvertes Gallimard» (n° 349), série Littératures), Paris, 1997.
 «L’abominable tisonnier de John McTaggart Ellis McTaggart, et autres vies plus ou moins brèves», Seuil, Paris, 1997.
 "Poésie: ", Seuil, Paris, 2000. (Branche 4 du «'Projet»')
 «Le Chevalier silence, une aventure des temps aventureux», Gallimard, Paris, 1997.
 «La Dernière balle perdue», Fayard, Paris, 1997.
 «La ballade et le chant royal» (1997), éd. Les Belles Lettres, coll. Architecture du Verbe, 
 «La forme d’une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains. Cent cinquante poèmes. 1991—1998», Gallimard, Paris, 1999.
 «Menu, menu», Gallimard jeunesse, Paris, 2000.
 «Traduire, journal», Editions NOUS, 2000 
 «Le crocodile», Rue du Monde, Paris, 2001.
 «La Bibliothèque de Warburg. Version mixte», Seuil (coll. «Fiction & Cie»), Paris, 2002. (Branche 5 du «'Projet»')
 «Grande Kyrielle du Sentiment des choses», Ed. Nous, Paris, 2003.
 «Churchill et 40 autres sonnets de voyage», Gallimard, Paris, 2004.
 "Tokyo infra-ordinaire, Inventaire-Invention, Paris, 2005.
 «Graal théâtre: Joseph d’Arimathie — Merlin l’enchanteur — Gauvain et le Chevalier Vert — Perceval le Gallois — Lancelot du Lac — L’enlèvement de la reine — Morgane contre Guenièvre — Fin des Temps Aventureux — Galaad ou la Quête — La tragédie du roi Arthur», avec Florence Delay, Gallimard, Paris, 2005.
 «Cœurs», La Bibliothèque Oulipienne numéro 155, 2006.
 «Nous, les moins-que-rien, fils ainés de personne, multiroman», Fayard, Paris, 2006.
 «128 poèmes … composés en langue française, de Аполлинер Guillaume à 1968», La Bibliothèque Gallimard, Paris, août 2006.
 «Parc Sauvage», récit, Seuil (coll. «Fiction & Cie»), Paris, 2008
 «Impératif catégorique», récit, Seuil (coll. «Fiction & Cie»), Paris, 2008. (Branche 3, seconde partie, du «'Projet»')
 «La dissolution», récit, Nous Eds, 2008. (Branche 6 (dernier), du «'Projet»')
 «Eros mélancolique» (coécrit avec Anne F. Garréta), Grasset, Paris, 2009
 «Le Grand Incendie de Londres», réédition des 5 premières branches du «'Projet»' en un seul volume, Seuil (coll. «Fiction & Cie»), Paris, 2009. (La sixième branche («La Dissolution») n’est pas incluse car publiée chez un une autre éditeur)
 «Les Fastes» (avec Jean-Paul Marcheschi), éditions Lienart, Montreuil-sous-Bois, 2009 
 «Ciel et terre et ciel et terre et ciel», Éditions Argol, Paris, 2009 
 «Ode à la ligne 29 des autobus parisiens», Éditions Attila, 2012 
 «Quasi-Cristaux. Un choix de sonnets en langue française de Lazare Carnot (1820) à Emmanuel Hocquard (1998)», Éditions Martine Aboucaya et Yvon Lambert, Paris, 2013 
 «Octogone. Livre de poésie, quelquefois prose», Gallimard, Paris, 2014

Переводы с английского 
 Lewis Carroll : «La Chasse au Snark»
 Charles Reznikoff : «Testimony»

Примечания

Литература 
 Véronique Montémont, «Jacques Roubaud: l’amour du nombre», Presses Universitaires du Septentrion, coll. «Perspectives», 2004.
 Jean-Jacques Poucel, «Jacques Roubaud and the Invention of Memory», NCSRLL, University of North Carolina Press, 2006.
 Christophe Reig, «Mimer, Miner, Rimer: le cycle романский de Jacques Roubaud» — préface de Bernard Magné, New-York/Amsterdam, отеле rodopi, coll. «Faux-Titre» № 275, 2006.
 Jacques Roubaud, «Roubaud — Rencontre avec Jean-François Puff», Argol éditions, 2008.
 Agnès Disson et Véronique Montémont (dir.), «Jacques Roubaud, compositeur de mathématique et de poésie», Éditions Absalon, 2011.

Ссылки 
 Jacques Roubaud — Biographie (European Graduate School)
 Страница Рубо на сайте УЛИПО (фр.)
 Documentation critique sur J. Roubaud

Французские писатели
Французские поэты
Французские драматурги
Переводчики Франции
Эссеисты Франции